Теодор (Theodorus) е името на:

 Теодор (математик), преподавател по геометрия в Магнаурската школа;
 Теодор Тирон, († 17 февруари 306 г.), християнски светец;
 Теодор (узурпатор), узурпатор 371 г. против император Валент;
 Флавий Теодор, консул 505 г.;
 Теодор (генерал), източноримски военачалник 573 г.;
 Теодор Комнин, владетел на Епирското деспотство;
 Теодор Рузвелт, 26–ия президент на САЩ.